Sikorsky S-60 Black Hawk – amerykański śmigłowiec
 S-70 Ochotnik – rosyjski samolot bezzałogowy

 Volvo S70 – samochód osobowy
Simson S70 – motorower